Une cerisaie est un lieu planté de cerisiers.

Œuvres de Fiction 
 La Cerisaie (1903), pièce de théâtre d'Anton Tchekhov.
 La Cerisaie (1962), téléfilm de Michael Elliott.
 La Cerisaie (1972), téléfilm de Stellio Lorenzi.
 La Cerisaie (1982), téléfilm de Peter Brook.
 La Cerisaie (1999), film de Michael Cacoyannis, adapté de la pièce d'Anton Tchekhov.

Lieux 
 Le parc de la Cerisaie est un parc lyonnais
 Cerisaie, est une station du métro de Lausanne

Homonymie de titre